Брачелли () — итальянская фамилия, известные носители:
 Брачелли, Вирджиния Чентурионе (1587—1651) — святая Римско-католической церкви
 Брачелли, Гаспаре Гримальди (1477—1552) — дож Генуэзской республики
 Брачелли, Джованни Баттиста (1584—1609) — итальянский гравер и художник-маньерист, оказавший большое влияние на сюрреализм в XX веке